Аньйок — топоним:
 Аньйок — правый приток реки Кукша;
 Аньйок — правый приток реки Элнйок.